La nazionale di pallavolo maschile della Slovenia è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo della Slovenia ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Slovenia.

Rosa 
Segue la rosa dei giocatori convocati per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato europeo

Volleyball Nations League

World League

Volleyball Challenger Cup

European Golden League

Altri progetti

Collegamenti esterni